Я́хта (от ) — первоначально лёгкое и быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой (каютами). 

В современном понимании — любое судно, предназначенное для спортивных или туристических целей и отдыха. К яхтам не относятся рейсовые суда, предназначенные для коммерческих целей, для перевозки большого числа пассажиров (когда основная цель — транспортная, а не отдых и развлечения на борту судна) и других транспортных целей. Для каждой крейсерско-гоночной яхты необходимой принадлежностью является Тузик (Туз).

Классификация 
Яхты различаются:
 По назначению — спортивные (гоночные), круизные (крейсерские)
 По приводу — парусные, парусно-моторные, моторные
 По мореходности — яхты морские, яхты для внутренних водоемов (рек, озер)
 По типу корпуса — классические однокорпусные (), катамараны, тримараны

Первые упоминания о спортивных парусных яхтах относятся к XVII веку. Практически все современные парусные яхты, предназначенные для туризма, имеют вспомогательный мотор (подвесной мотор) для маневрирования в порту или движения с небольшой скоростью в отсутствие ветра. Парусные яхты, не имеющие мотора, чаще всего предназначены для спорта.

Спортивные яхты в свою очередь тоже имеют свою классификацию. Она разделяет их на классы. Это необходимо для создания равных условий в гонках и соревнованиях. Класс спортивной (гоночной) яхты определяет размер и форма это сделано для того, внутри класса, яхты имели примерно одинаковую быстроходность и мореходные качества.

Парусные яхты 

За первенство в создании парусных яхт борются греки, египтяне и финикийцы. Историки заявляют о появлении первых парусных судов более 10 тысяч лет назад в водах Эгейского моря. Парусными яхтами считаются суда, использующие аэро- и гидродинамику и приводимые в движение силой ветра, дующего в паруса. Современные парусные яхты часто оборудованы мотором.

Корпуса первых парусных яхт изготавливали из дерева. Современный перечень материалов — очень велик. Корпуса парусных яхт изготавливают из стали, алюминия, армоцемента и стеклопластика и других материалов.

Количество парусов на парусных яхтах может быть различно и зависит от целей используемой яхты. Гоночные яхты, как правило, оснащены большим количеством парусов, на крейсерских яхтах для удобства управления количество парусов — минимально. Условно паруса можно разделить на 4 вида: основные, передние, дополнительные и штормовые.

По своему назначению парусные яхты делятся на крейсерские, имеющие комфортабельные каюты и рассчитанные на дальние туристические походы; гоночные, имеющие только кокпит для экипажа и не имеющие кают, предназначенные для непродолжительных гонок; а также гоночные крейсерские, имеющие малокомфортные каюты, предназначенные для многодневных гонок.
По принципу обеспечения остойчивости яхты делятся на килевые яхты, у которых днище переходит в балластный киль (точнее фальшкиль), который смещает центр тяжести вниз и препятствует сносу (дрейфу) яхты при ходе под парусами; швертботы, имеющие шверт (выдвижной киль), который лишь препятствует сносу, а центр тяжести изменяется размещением экипажа по бортам яхты; и компромиссы, имеющие балластный фальшкиль и выдвижной шверт. У компромиссов осадка чуть больше чем у швертбота, но значительно меньше, чем у килевых яхт. Также имеются конструкции с двумя килями, которые позволяют сохранить вертикальное положение яхты при отливе на мелководье.
Другой принцип обеспечения остойчивости используется на катамаранах и тримаранах. На катамаранах остойчивость обеспечивают 2 широко разнесённых корпуса судна, на тримаранах — 2 поплавка, разнесённых по обоим бортам судна. Существуют яхты, состоящие более чем из 3 корпусов.

Основными частями яхты принято считать корпус и парусное вооружение. Парусное вооружение может быть одномачтовым (шлюп) и многомачтовым (например, шхуна, йол и кеч). Парусное вооружение разделяют на рангоут, стоячий и бегучий такелаж.

Популярным видом отдыха на парусных яхтах являются регаты.

Ведущие государства-производители

Моторные яхты 

Моторные яхты — это моторные суда, предназначенные для индивидуального отдыха. 

Виды моторных яхт:
Класс «А» — для использования в океанских водах, рассчитаны на обеспечение полной безопасности во время восьмибалльного шторма с высотой волн до четырех метров;
Класс «B» — морские моторные яхты;
Класс «C» — прогулочные прибрежные моторные яхты;
Класс «D» — легкие малогабаритные суда, подходящие для эксплуатации только во внутренних водоемах при отсутствии волнения.

Известные яхты 

 Самая большая парусная яхта — S/Y A. При длине в 144,03 метра и ширине в 25 метров, это не только самая крупная парусная яхта в мире, но и самая оригинальная. Яхта «A» построена верфью Nobiskrug в 2017 году для российского миллиардера Андрея Мельниченко.
 Самая большая моторная суперъяхта — Azzam длиной в 179,7 метра и шириной в 20,8 метров. Яхта построена верфью Lürssen Yachts в 2013 году для эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяну.

См. также 
 Список самых больших моторных яхт
 Каноэ с парусом

Примечания

Литература 

 
 
 Der Brockhaus in 3 Bänden. — Prockhaus Enzyklopädie, Bd. 2., 2004, S.259.